

Дискография американского музыканта Ленни Кравица включает в себя девять студийных альбомов, один сборник лучших хитов, четыре бокс-сета, два мини-альбома, 42 сингла и четыре видеоальбома. Его дебютный альбом Let Love Rule вышел в 1989 году и занял 61-е место в чарте США Billboard 200. Выпущенный два года спустя второй студийный альбом Mama Said вошёл в топ-40 американского хит-парада и в первую десятку Великобритании, Австралии, Норвегии, Нидерландов и Швейцарии. Для Кравица он стал первым диском, проданным на родине тиражом более миллиона экземпляров и получившим платиновый сертификат от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. Сингл «It Ain’t Over ’til It’s Over» из этого альбома занял вторую строку в Hot 100, что является наивысшим достижением Кравица в этом чарте.

Третий студийный альбом Are You Gonna Go My Way (1993) превзошёл успех предшественника, возглавив чарты в Великобритании (где он до сих пор является единственным альбомом номер один Кравица), а также в Канаде, Австралии и Швейцарии. Он добрался до двенадцатого места в США и вошёл в лучшую десятку ещё восьми стран, в том числе впервые в Японии. С заглавным синглом из альбома певец единственный раз занял вершину австралийского хит-парада и впервые попал в топ-5 Великобритании. В 1995 году Ленни Кравиц выпустил альбом Circus, который достиг в Billboard 200 десятого места (наивысшего на тот момент для исполнителя) и стал единственным диском музыканта, возглавившим чарты Нидерландов и Японии. Синглы из него были менее успешны предыдущих; только «Rock and Roll Is Dead» отметился в чартах Новой Зеландии и Финляндии соответственно на восьмой и десятой строчках. Пятый по счёту и последний студийный альбом Кравица, выпущенный в 1990-х годах, музыкант озаглавил сообразно счёту — 5. Он стал вторым альбомом певца, получившим на родине сертификат дважды платинового диска, и впервые возглавил австрийский хит-парад. Из шести синглов, выпущенных с этой пластинки, наибольшего успеха добился «Fly Away», который занял двенадцатое место в Billboard Hot 100 и является единственным хитом номер один в Великобритании.

В 2000 году Ленни Кравиц выпустил сборник лучших хитов, который побил рекорды предшествующих альбомов и на сегодняшний день является самым успешным релизом музыканта. В США он занял рекордную вторую строку в Billboard 200 и получил сертификат трижды платинового диска. В общей сложности альбом собрал 23 платиновых и два золотых сертификата в пятнадцати странах мира. Сингл «Again», выпущенный в поддержку сборника, стал единственным хитом номер один в Италии. В 2000-х годах были изданы ещё три студийных альбома: Lenny (2001), Baptism (2004) и It Is Time for a Love Revolution (2008), которые также имели успех в чартах. Из синглов наилучшего результата добился «I’ll Be Waiting», вошедший в верхнюю десятку в шести странах.

30 августа 2011 года вышел девятый студийный альбом Ленни Кравица под названием Black and White America.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Мини-альбомы 
 1994: Spinning Around Over You
 1995: Is There Any Love in the World?

Синглы 

 Синглы «Are You Gonna Go My Way» и «Fly Away» получили серебряный сертификат от Британской ассоциации производителей фонограмм. Сингл «Lady» получил золотой сертификат от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. Сингл «I’ll Be Waiting» получил золотой сертификат в Швейцарии от Международной федерации производителей фонограмм.

 «Make Noise» — Баста Раймс при участии Ленни Кравица (Anarchy, 2000)
 «Guns & Roses» — Jay-Z при участии Ленни Кравица (The Blueprint 2: The Gift & The Curse, 2002)
 «Time of Our Life» — Лайонел Ричи при участии Ленни Кравица (Just for You, 2004)
 «(I Can’t Make It) Another Day» — Майкл Джексон при участии Ленни Кравица (Michael, 2010)
 «Save Us» — Loane при участии Ленни Кравица (Le lendemain, 2011)
 «Superlove» — Avicii vs Lenny Kravitz (The Battery Pack, 2012)Авичи (диджей)#.D0.A0.D0.B5.D0.BC.D0.B8.D0.BA.D1.81.D1.8B

Трибьюты 
 «Billy Jack» (A Tribute to Curtis Mayfield, 1994)
 «Whole Lotta Loving» — совместно с Rebirth Brass Band, Троем «Trombone Shorty» Эндрюсом, Пи Уи Эллисом, Фредом Уэсли и Масео Паркером (Goin’ Home: A Tribute to Fats Domino, 2007)

Проморелизы

Видеография

Видеоальбомы 
 1991 — Video Retrospective
 1994 — Alive from Planet Earth
 2002 — Lenny Live
 2010 — Lenny Kravitz: One Night in Tokyo

Видеоклипы

Бокс-сеты 
 2001 — Let Love Rule / Mama Said
 2002 — Let Love Rule / Mama Said / Are You Gonna Go My Way
 2003 — 5 / Lenny 2004 — Lenny / Baptism 2008 — Greatest Hits (Double Disc)''

Примечания

Ссылки 

 
Кравиц, Ленни
Кравиц, Ленни